Alte Messe steht für:
 Alte Messe Leipzig, ehemaliges Ausstellungsgelände
 Alte Messe München, ehemaliges Ausstellungsgelände
 umgangssprachlich Heilige Messe in der außerordentlichen Form, siehe tridentinische Messe